Walter Davis (basketballer) (1954), Amerikaanse basketbalspeler.
 Walter Davis (botanicus), Brits botanicus
 Walter Davis (1931), Amerikaanse hoogspringer.
 Walter Davis (1979), Amerikaanse hink-stap-springer.
 Walter Davis (1912–1963), blueszanger en pianist.
 Walter Davis jr. (1932–1990), jazzpianist.
 Walter A. Davis, Amerikaans filosoof, criticus en toneelschrijver.